What’s My Name – album Steady'ego B
 What’s My Name? – minialbum T-ary
 What’s My Name? – singel Rihanny
 What’s My Name? – singel DMX-a
 What’s My Name? – singel Snoop Dogga
 What’s My Name – singel The Clash
 What’s My Name (Circuit City Exclusive) – singel DMX-a